Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1932, terza edizione del torneo, ha avuto come vincitore il francese André Merlin che ha battuto in finale il campione uscente Pat Hughes 6-1, 5-7, 6-0, 8-6.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1932